Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1960, které se konaly v Římě v Itálii od 25. srpna 1960 do 11. září 1960. Těchto her se zúčastnilo 5338 sportovců ze 83 zemí v 150 disciplínách v 17sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1960 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1960
1960